Vertrag von Paris, Pariser Vertrag, teils auch Friede(n) von Paris oder Pariser Friede(n), teils Pariser Konvention, Pariser Abkommen oder Pariser Übereinkommen, steht für:

13.-18. Jahrhundert:

 Vertrag von Paris (1229), Vertrag von Meaux-Paris, Friedensschluss der Albigenserkriege zwischen den Grafen von Foix und Raimund VII. von Toulouse
 Vertrag von Paris (1259) zwischen Heinrich III. von England und Ludwig IX. von Frankreich über englische Gebiete in Frankreich
 Vertrag von Paris (1295), militärisches Bündnis zwischen John Balliol und Philipp IV.
 Vertrag von Paris (1303), Anerkennung des Lehen Eduards I. von England durch Philipp IV. von Frankreich
 Vertrag von Paris (1310), Verständigung zwischen Philipp IV. von Frankreich und dem deutsche König Heinrich VII.
 Vertrag von Paris (1320), Versöhnung Roberts III., Graf von Flandern, mit dem französischen König Philipp V.
 Vertrag von Paris (1355), Besitzarrondierungen für Amadeus VI. von Savoyen mit Billigung durch König Johann II. von Frankreich
 Vertrag von Paris (1498), Verzicht von Philipp dem Schönen von Flandern auf Burgund und Geldern zugunsten Frankreichs
 Vertrag von Paris (1515) zwischen dem späteren Kaiser Karl V. mit Franz I. von Frankreich zur Erlangung der spanischen Krone
 Vertrag von Paris (1626), unterzeichnet von Ludwig XIII. von Frankreich
 Vertrag von Paris (1634), Unterstützung von Schweden durch Ludwig XIII. beim Krieg in Deutschland
 Vertrag von Paris (1635), Pakt zwischen Frankreich und den Vereinigten Niederlanden gegen Spanien
 Vertrag von Paris (1657), Pakt zwischen Frankreich (Ludwig XIV.) und England (Oliver Cromwell) gegen Spanien
 Vertrag von Paris (1718), Verständigung zwischen Frankreich (Ludwig XV.) und dem Herzog von Lothringen (Leopold)
 Vertrag von Paris (1749), Grenzbereinigungen zwischen Frankreich und Genf, das Chancy und Avully erhält
 Frieden von Paris (1763), im 18. Jh. 1. Vertrag von Paris, Friedensschluss des Siebenjährigen Krieges
 Frieden von Paris (1783), im 18. Jh. 2. Vertrag von Paris, Friedensschluss des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs
 Pariser Frieden 1784, Beendigung des vierten englisch-niederländischen Seekriegs
 Vertrag von Paris (1796) (15. Mai), im ersten Koalitionskrieg, zwischen Frankreich und Sardinien-Piemont
 Pariser Frieden 1796 (7./22. August), Separatfrieden zwischen Frankreich und Württemberg sowie Baden

19. Jahrhundert:
 Vertrag von Paris (1801), Ausgleich zwischen Frankreich und Bayern über die rechts- und linksrheinischen Landesteile
 Pariser Vertrag (1802), endgültige Abtretung der linksrheinischen Besitze Württembergs an Frankreich
 Vertrag von Paris (1802), Entschädigung Ferdinands III. für den Verlust der Toskana mit dem neuen Herzogtum Salzburg
 Vertrag von Paris (1804) zwischen Napoleon und Graf Ludwig von Bentheim-Steinfurt.
 Vertrag von Paris (15. Februar 1806), von Frankreich mit Preußen über die Besetzung Hannovers und Sperre seiner Häfen 
 Rheinbundakte (12. Juli 1806), Bildung des Rheinbundes
 Vertrag von Paris (1810), Friedensübereinkommen zwischen Frankreich und Schweden vom 6. Januar 1810
 Pariser Vertrag (1810), Gebietsausgleich zwischen Frankreich und Bayern vom 28. Februar 1810
 Grenzvertrag zwischen Bayern und Württemberg (18. Mai 1810)
 Grenzvertrag zwischen Baden und Hessen (8. September 1810)
 Grenzvertrag zwischen Württemberg und Baden (2. Oktober 1810)
 Erster Pariser Frieden (1814), Beendigung des sechsten Koalitionskrieges gegen Frankreich
 Pariser Vertrag (1814, Bayern), Gebietsausgleich zwischen Österreich und Bayern
 Zweiter Pariser Frieden (1815), Beendigung der napoleonischen Herrschaft und Begrenzung Frankreich auf die Grenzen von 1790
 Vertrag von Paris (1816), der die Karibikinsel Bonaire den Niederlanden zuspricht.
 Pariser Frieden (1856), Ende des Krimkriegs
 Pariser Seerechtsdeklaration (1856) über die Abschaffung der Kaperei
 Vertrag von Paris (1857), Verzicht des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. zugunsten der Eidgenossenschaft
 Frieden von Paris 1857, Friedensschluss des englisch-persischen Kriegs
 Vertrag von Paris (1898), Friedensschluss des spanisch-amerikanischen Kriegs
 Vertrag von Paris (1900), in dem Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland ihren afrikanischen Besitz abgrenzen

20./21. Jahrhundert:
 Pariser Konvention über den Kraftfahrzeugverkehr (1909), internationales Kraftfahrrecht
 Pariser Friedenskonferenz 1919, beendete formal den Ersten Weltkrieg, Abschluss der Pariser Vorortverträge
 Pariser Vertrag (1920), Anerkennung der Vereinigung Bessarabiens mit dem Königreich Rumänien durch die Entente-Staaten
 Pariser Übereinkommen über den Kraftfahrzeugverkehr (1926), internationales Kraftfahrrecht
 Pariser Übereinkommen über den Straßenverkehr (1926), internationales Straßenverkehrsrecht
 Pariser Abkommen (1927), Zusatzvereinbarung zum Versailler Vertrag zur Vereinbarung über die deutschen Grenzbefestigungen
 Briand-Kellogg-Pakt (1928), nominelle Ächtung des (Angriffs-)Kriegs als Werkzeug der Politik
 Pariser Reparationsabkommen (14. Januar 1946), Vertrag der Alliierten über die Friedensbedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg
 Gruber-De-Gasperi-Abkommen (5. September 1946) zwischen Österreich und Italien über die Autonomie in Südtirol
 Pariser Friedenskonferenz 1946 (29. Juli–15. Oktober, Vertragsabschluss 10. Februar 1947), Konferenz der 21 Nationen, zwischen den Alliierten und den Achsenmächten
 EGKS-Vertrag (1951), Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
 Vertrag von Paris (1952) über eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (1954 gescheitert)
 Pariser Verträge (1954) über das Ende des Besatzungsregimes in Deutschland
 Pariser Abkommen (1973), Friedensschluss zwischen Nordvietnam und Südvietnam (1974 de facto hinfällig)
 Vertrag von Paris (1991), zur Beilegung des Bürgerkriegs in Kambodscha
 Abkommen von Dayton (1995, Vertragsabschluss in Paris), Friedensschluss von Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina
 Vertrag von Paris (1997), Grundlagenvertrag der NATO mit Russland zum Status eines assoziierten Mitglieds
 Paris-Deklaration über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (2005), internationales Konsenspapier
 Übereinkommen von Paris (2015), Weltklimavertrag, Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Paris (COP21)